Eric Johnson henviser til flere personer med dette navn:

 Eric Johnson (guitarist) – amerikansk guitarist.
 Eric Johnson (footballspiller) – amerikansk football-spiller for San Francisco 49ers.
 Eric Johnson (skuespiller) – canadisk skuespiller som blandt andet medvirker i tv-serien Smallville.